156-й армейский зенитный артиллерийский полк — воинское подразделение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк формировался в мае 1943 года на Карельском фронте

В составе действующей армии с 30.05.1943 по 09.05.1945.

С момента поступления в действующую армию находился в Заполярье, являясь армейским зенитным полком 14-й армии.

Принимал участие в Петсамо-Киркенесской наступательной операции, отличился при освобождении Киркенеса.

По окончании операции до конца войны находился в Норвегии

Полное наименование 
 156-й армейский зенитный артиллерийский Печенгский ордена Александра Невского полк

Подчинение

Командиры 
 подполковник Голтыхов Павел Фёдорович

Награды и наименования

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Зенитные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году